Lymania är ett släkte av gräsväxter. Lymania ingår i familjen Bromeliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Lymania